Plusieurs conférences diplomatiques se tiennent à Rome :

 La Conférence internationale de Rome pour la défense sociale contre les anarchistes s'est tenue du 24 novembre au  ;
 Conférence de Rome (1917) : réunion interalliée, pendant la Première Guerre mondiale, pour discuter de la situation de la Grèce, (6 au ) ;
 Conférence de Rome (1990) : également nommée Conseil européen de Rome, conférence inter-gouvernementale sur deux thèmes : l'union économique et monétaire et l'union politique. Elle se déroule le  et fait suite à la chute du mur de Berlin afin de relancer la construction européenne. Elle sert de base au traité de Maastricht.
 Conférence de Rome (1998) : conférence diplomatique des plénipotentiaires pour la création d'une Cour pénale internationale, (15 juin au ) ;
 Conférence de Rome (Evolang 6) :  internationale sur l'évolution du langage (Evolang 6), du 12 au  ;
 Conférence de Rome (2006) : conférence diplomatique réunissant, sous l'égide des Nations unies, quinze pays pour tenter de trouver une issue au conflit israélo-libanais (26 au ).